В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Джанет Райт і Джоанн Расселл 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Розмарі Казалс /  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)

 Маргарет Корт /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Detroit